Это список станций Ереванского метрополитена — системы линий метрополитена в Ереване (Армения)

Первый участок Ереванского метрополитена был открыт 7 марта 1981 года и состоял из четырёх станций. На данный момент в метрополитене действует 10 станций. Эксплуатационная длина линий составляет 12,1 км. 

Ниже представлен список станций.

Линии и станции

Строящиеся и планируемые станции

См. также 
 Ереванский метрополитен

Ссылки 
 Ереванский метрополитен на сайте urbanrail.net

Ереванский метрополитен